Entschwefelung bezeichnet die verfahrenstechnische Entfernung von Schwefel oder schwefelhaltigen Verbindungen aus

 Biogas, siehe Biogasaufbereitung
 Eisenschmelzen, siehe Entschwefelung (Eisenschmelze)
 Mineralölprodukten, siehe Hydrodesulfurierung
 Rauchgasen, siehe Rauchgasentschwefelung und Abgasentschwefelung in der Seeschifffahrt
 Schwefelrückgewinnung